Cofidis, société française spécialisée dans le crédit à distance
 Cofidis, équipe cycliste masculine française
 Cofidis, équipe cycliste féminine française
 Affaire Cofidis, affaire de dopage dans le milieu cycliste en 2004